Landerd () is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen in de Peelrand. De gemeente telde 15.888 inwoners (1 juli 2021, bron: CBS) en had een oppervlakte van 70,68 km² (waarvan 0,32 km² water) dat behoort tot het landelijk gebied Maashorst binnen de Stedelijke Regio Uden-Veghel. Deze nog relatief nieuwe gemeente was na een gemeentelijke herindeling ontstaan per 1 januari 1994.

Gemeentefusie
In het kader van de gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant zijn de gemeenten Uden en Landerd op 1 januari 2022 gefuseerd tot de gemeente Maashorst.

Kernen

Plaatsen

* Inclusief het Oventje.

Buurtschappen
Binnen de gemeente bevonden zich de volgende buurtschappen: Brand, Duifhuis, Graspeel, Hoefkens, Hooge Heide, Kreitsberg, 't Mun, Nabbegat, Slabroek, Trent, Voederheil, Witte Dellen en Zevenhuis

Geschiedenis
Vanwege een gemeentelijk herindeling begin jaren 1990 in Noordoost-Brabant werd de gemeente Zeeland samengevoegd met de gemeente Schaijk, waarvan ook Reek deel uitmaakte tot een nieuwe gemeente Landerd, die per 1 januari 1994 werd gesticht. Het raadhuis (gemeenteraad/representatie) bevond zich in Schaijk. Het gemeentehuis (kantoor) was in Zeeland gevestigd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Landerd bestond sinds 2014 uit 17 zetels. Hieronder staat de samenstelling van de gemeenteraad van 1998-2021:

Toponymie
De naam Landerd heeft betrekking op een historische landweer of linie van die naam. Deze liep door het moeilijk toegankelijke gebied van de Gaalse Heide ongeveer op de grens van Schaijk en Reek. Het was een wal voorzien van een gracht. Ze deed dienst bij het Beleg van Grave in 1674, toen de Franse bezettingsmacht in Grave door de Staatsen belegerd werd.

Gemeentelijke herindeling 
De gemeenteraden van Landerd en Uden hebben op 8 november 2018 de intentie uitgesproken te fuseren per 2022. In een in november 2015 in de gemeente Landerd gehouden referendum koos 37% voor het samenvoegen van de gemeente met de buurgemeenten Bernheze en Uden tot één grote Maashorstgemeente. De gemeente Bernheze zag dit echter niet zitten en uiteindelijk is het proces verder gezet met alleen Uden. Een deel van de inwoners van de gemeente Landerd zou echter graag zien dat per dorp wordt besloten of het dorp naar de gemeente Uden gaat of bij Oss wordt gevoegd. Op 11 februari 2021 is de stemming over het herindelingsvoorstel door de Tweede Kamer uitgesteld, in afwachting van een amendement waarin zou worden voorgesteld de gemeente op te knippen en te verdelen tussen Oss en Uden. Nadat dit amendement uiteindelijk niet werd ingediend heeft de Tweede kamer op 25 februari 2021 besloten de fusie met Uden alsnog door te laten gaan.

Demografie

Verkiezingsuitslagen

Tweede Kamer

Aangrenzende gemeenten

Externe link 
 Toerisme Landerd

Geschiedenis van Maashorst
Voormalige gemeente in Noord-Brabant